
Molekulska formula -{C6H8O6}- se može odnositi na:

 Askorbinska kiselina
 Eritorbinska kiselina
 Glukuronolakton
 Propan-1,2,3-trikarboksilna kiselina
 Triformin
 Vitamin C